Geografia:
 Manchester, ciutat al nord-oest d'Anglaterra.
 Manchester (Geòrgia)
 Manchester (Illinois)
 Manchester (Iowa)
 Manchester (Kansas)
 Manchester (Kentucky)
 Manchester (Maine)
 Manchester (Maryland)
 Manchester (Minnesota)
 Manchester (Missouri)
 Manchester (Nou Hampshire)
 Manchester (Nova York)
 Manchester (Oklahoma)
 Manchester (Pennsilvània)
 Manchester (Tennessee)
 Manchester (Washington)
 Manchester-by-the-Sea, població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.
 Central Manchester, població dels Estats Units a l'estat de Connecticut.
 Gran Manchester, comtat del nord-oest d'Anglaterra al voltant de la ciutat de Manchester.
 North Manchester, població dels Estats Units a l'estat d'Indiana.
 West Manchester, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 Esport:
 City of Manchester Stadium, estadi de la ciutat ...
 Manchester City Football Club, club de futbol anglès de la ciutat de Manchester.
 Manchester United Football Club, club de futbol anglès.
 Miscel·lània:
 Universitat de Manchester, universitat de la ciutat de Manchester, Anglaterra.
 Manchester Mark I, ordinador experimental construït entre 1947 i 1948.
 Manchester by the Sea, pel·lícula del 2016, escrita i dirigida per Kenneth Lonergan